Merisi ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Merisi (* 1972), italienischer Schwimmer
 Giuseppe Merisi (* 1938), italienischer Priester, Bischof von Lodi
 Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), italienischer Maler des Frühbarock